Shiraz (Iran), een stad in Iran
Syrah of Shiraz, een druivensoort